La parola Nigra indica:

Antroponimi 
 Alberto Nigra, deputato dal 2001 al 2006 (Democratici di Sinistra)
 Carlo Nigra, architetto (1856-1942)
 Costantino Nigra, diplomatico e politico (1828-1907)
 Giovanni Nigra, banchiere e ministro della Real Casa (1798-1865)

Geografia 
 Castelnuovo Nigra

Altro
 Pinus nigra